Gyretes är ett släkte av skalbaggar. Gyretes ingår i familjen virvelbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Virvelbaggar
Gyretes